Бандуровка — название населённых пунктов:

Россия 
 Бандуровка — деревня в Измалковском районе Липецкой области.

Украина 
 Бандуровка — село в Александрийском районе Кировоградской области.